Majer oder Májer steht für:
 Majer (Familienname) (Májer), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Majer ist der Name folgender Orte und Siedlungen in der Slowakei:
 Majer (Banská Bystrica), Stadtteil von Banská Bystrica
 Majer (Detrík), Gemeindeteil der Gemeinde Detrík
 Siedlung beim Ort Hrabušice
 Siedlung beim Ort Chvojnica (Myjava)
 Siedlung beim Ort Lietava
 Siedlung beim Ort Lubeník
 Siedlung beim Ort Nitrianske Sučany
 Siedlung beim Ort Papradno
 Siedlung beim Ort Podbranč

Siehe auch:
 Maier (Begriffsklärung)
 Mayer
 Meier (Begriffsklärung)
 Meyer (Begriffsklärung)